Alcatraz – wyspa, na której znajduje się znane więzienie
 Alkatraz – grupa muzyczna